Barry Cowsill (1954-2005), chanteur américain.
  (1948-2006), chanteur américain.
  (1956-), chanteur américain.
  (1959-), chanteuse américaine.

Divers 
 The Cowsills, groupe musical américain composé notamment des membres ci-dessus.
Patronyme anglais